Myszki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Myszki, village de la voïvodie de Mazovie
 Myszki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Myszki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie